Il singolare del Pacific Life Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2003.

Daniela Hantuchová era la detentrice del titolo, ma ha perso nel quarto turno contro Amanda Coetzer.

Kim Clijsters ha battuto in finale 6–4, 7–5 Lindsay Davenport.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni
 

Pacific Life Open 2003